YDG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile regionale Digby/Annapolis di Digby (Nuova Scozia) (Canada)
 ydg – codice ISO 639-3 della lingua yidgha